, une communauté du comté d'Anderson en Caroline du Sud.
 , une communauté de la région métropolitaine d'Atlanta en Géorgie.
 Northlake, une ville du comté de Cook, en proche banlieue de Chicago, dans l'État de l'Illinois.
 Northlake, une ville du comté de Denton au Texas.
 , un quartier de Seattle dans l'État de Washington.

Voir aussi 
 Northlakes, une census-designated place du comté de Caldwell en Caroline du Nord.